Ишу́ткин — фамилия. Известные носители:

 Ишуткин, Николай Иванович (1954—2021) — эрзянский поэт и журналист.
 Ишуткин, Олег Валентинович (род. 1975) — российский легкоатлет.